Angiolo Badaloni (1849-1920) – architetto e ingegnere italiano
 Maria Badaloni (1903-1994) – politica italiana
 Nicola Badaloni (1854-1945) – politico italiano
 Nicola Badaloni, detto Marco (1924-2005) – politico, filosofo e storico della filosofia italiano
 Paolo di Stefano Badaloni, detto Paolo Schiavo (1397-1478) – pittore, miniatore e fornitore di disegni per ricami italiano
 Piero Badaloni (1946) –  giornalista, scrittore e politico italiano
 Rodolfo Badaloni – attore cinematografico italiano degli anni venti
 Tomás Badaloni (2000) – calciatore argentino